Виверос има више значења:

 Виверос (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Виверос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Виверос (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виверос, Гранха (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику